Суперзвезда:

 Суперзвезда — распространённое неофициальное звание эстрадных исполнителей.

Фильмы 
 «Суперзвезда» () — американский фильм 1999 года;
 «Суперзвезда» () — американский фильм 2004 года;
 «Суперзвезда» () — французский фильм 2021 года.